Mgaloblischwili ist ein georgischer Familienname. Bekannte Namensträger sind:
Nodar Mgaloblischwili (* 1931), sowjetisch-georgisch-russischer Schauspieler
Grigol Mgaloblischwili (* 1973), georgischer Diplomat und Politiker